Topônimos

 Albany (Austrália Ocidental)

 Albany (Califórnia)
 Albany (Geórgia)
 Albany (Illinois)
 Albany (Indiana)
 Albany (Kentucky)
 Albany (Luisiana)
 Albany (Minnesota)
 Albany (Missouri)
 Albany (Nova Iorque)
 Albany (Ohio)
 Albany (Oregon)
 Albany (Texas)
 Albany (Wisconsin)
 Albany (Wyoming)

Outros
 Duque de Albany — título de nobreza britânico

Ver também
Condado de Albany

Desambiguação
Desambiguações de topônimos